José María del Castillo (Sevilla, 20 de diciembre de 1982) es un actor y director de cine español.

Biografía 

Comienza su formación estudiando interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla en el 2007 y en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla el 2006, anteriormente, había estudiado canto en el Conservatorio de Mairena del Aljarafe. Luego se marcha a Madrid en el 2007 donde lleva a cabo un máster de Interpretación Ante la Cámara en la Central de Cine de Madrid en 2011 y ampliando sus conocimientos en danza y canto

Desde muy joven comienza a hacer teatro compaginándolo con su faceta audiovisual. Con 9 años participa en la ópera Un ballo in maschera de Verdi junto a Plácido Domingo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, a partir de entonces participa en series como Arrayán de Linze Televisión, en la que trabajará durante varias temporadas; la serie para Antena 3 Allí abajo producida por Atresmedia y Plano a Plano, donde interpreta a Walter; la serie mexicoandaluza Entreolivos dirigida por Antonio Cuadri y producida por Caligari Films, Hijos de la crisis de Antonio Roda; la segunda temporada de La Peste dirigida por Alberto Rodríguez Librero y David Ulloa para Movistar Plus+; Deudas protagonizada por Carmen Maura y dirigida por Daniel Écija y Oriol Ferrer  producida por Atresmedia, o la serie El Pueblo, dirigida por Alberto Callejero y Roberto Monge producida por Mediaset España. Entre las películas en las que ha participado destacan Carmen de Vicente Aranda, Vida de familia de Lorenzo Soler, El cónsul de Sodoma dirigida por Sigfrid Monleón, La Trinchera Infinita dirigida por Aitor Arregi, José María Goenaga y Jon Garaño y protagonizada por Belén Cuesta y Antonio de la Torre o Mientras dure la guerra dirigida por Alejandro Amenábar.

A nivel teatral, ha protagonizado grandes musicales como Mamma Mia! de Stage Entertainment donde interpretó a Sky, Blancanieves boulevard de Jana Producciones, La bella y la bestia, musical con libreto de Linda Woolverton, música de Alan Menken y letras de Howard Ashman y Tim Rice, Jesucristo Superstar, Priscilla, reina del desierto dirigida por Simon Phillips y Ángel Llácer o Sister Act, producida por Stage Entertainment y con Whoopi Goldberg como Asistente de Dirección. Además de El Greco y la legión tebana dirigido por Ignacio García May y Natalia Mateo, donde interpreta a El Greco, o el Don Juan Tenorio de La Tarasca donde interpreta a Don Juan dirigido por Ramón Bocanegra.

En 2011 crea su propia compañía teatral Coribante Producciones, llamada en sus comienzos Producciones Equivocadas, donde escribe y dirige los espectáculos -ADAS (Premio Mejor Espectáculo, Mejor Actriz Fundación Progreso y Cultura 2012), Brujas Madrinas, El Cofre de los Deseos, Delirios y Martirios (Premio Mejor Actriz 2014 Fundación Progreso y Cultura 2014) obra que estuvo en cartel en el Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña cuyo reparto encabezaron Marta Valverde en el papel de "Delirios" y May Guzmán como "Martirios". Posteriormente, escribe y dirige el espectáculo Líbera, estrenada en el FEST Festival Internacional de las Artes Escénicas de Sevilla en enero de 2017 donde recibe estupendas críticas. Entre los últimos proyectos como director, destaca la comedia musical Tengo Una Debilidad, escrita por Ángel Saavedra en cuya producción cuenta con el reparto de Adriana Vaquero, Ángel Saavedra, Mónica Sánchez Gallardo y la colaboración especial de Lolita Flores. En 2014 crea la empresa artística Desvarío Producciones llevando a cabo varios proyectos como director artístico en la que destaca el espectáculo creado para la ciudad de Barcelona ZUU.

En 2016 se pone en las manos de la directora teatral Rebeca Ledesma participando en la comedia Fobias, estrenada en el Teatro Lara de Madrid con mucho éxito de público. Posteriormente, protagoniza el rodaje  La Cuñadita, escrita y dirigida por Victor Barrera, junto a los actores Sebastián Haro, Ana Ruíz y Bárbara Ruth, entre otros. En septiembre de 2016 comienza el rodaje audiovisual de Entre Olivos, dirigido por Antonio Cuadri y producido por Caligari Films, una coproducción entre Andalucía (Canal Sur) y México, con el personaje fijo "Hugo".

En 2017 se incorpora a la producción teatral Los Espejos de Don Quijote, escrita y dirigida por Alberto Herreros, junto a los actores José Manuel Seda, Pedro Miguel Martínez y Ana Crouiselles, continuando con La Huella de Mi Vida escrita por Alberto Velasco y dirigida por Marga Martínez y producida por La Unión de Actores, y Masclorquiano dirigida junto a Frank Vélez y Benjamín Leiva en un homenaje multidisciplinar a la figura de Federico García Lorca. En 2021 entra a formar parte de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla en los espectáculo La Odisea de Magallanes-Elcano y El Público de Federico García Lorca ambos dirigidos por Alfonso Zurro y estrenados en el Teatro Lope de Vega (Sevilla).

Destacan los espectáculos creados y dirigidos por él mismo con la compañía Coribante Producciones como Clitemnestra, protagonizada por la actriz Natalia Millán con la que estuvieron nominados a dos premios MAX de teatro y con la que participaron con lleno absoluto en la 66 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, premio del público al Mejor Espectáculo en el Festival de teatro Garnacha y por el que José María del Castillo estuvo nominado como "Mejor Director" en los Premios Escenarios de Sevilla. Posteriormente, llegaron los espectáculos Burlas de Amor de Doña Barroco, estrenado en el Teatro Real Coliseo de Carlos III de Aranjuez en el que José María del Castillo comparte protagonismo con la actriz Verónica Ronda, y por el que también fueron candidatos a los Premios MAX de las Artes Escénicas como "Mejor Musical"; o Desnudando a Eros dirigido junto a Antonio Rincón-Cano y estrenado en el Teatro Real Coliseo de Carlos III de Aranjuez para luego clausurar el Festival de Teatro Clásico de L'Alcudia.

Filmografía 

 2002: Carmen de Vicente Aranda.
 2003: Comunidad incluida de Luis Aguilar.
 2003: Andalucía en proyección de Juan Zafra.
 2006: Arrayán dirigido por Ismael Morillo.
 2006: Bienaventurados dirigido por Juan Zafra, Canal Sur.
 2007: Vida de familia de Lorenzo Soler.
 2008: Arrayán dirigido por Ismael Morillo.
 2009: El cónsul de Sodoma de Sigfrid Monleón
 2009: Muppets Christmas, letters to Santa (cantante).
 2011: Sentidas condolencias como director y guionista.
 2012: Calor de perros de Miguel Cáceres.
 2013: Hijos de la crisis de Antonio Roda.
 2014: Entre amig@s de Sara Palomo.
 2015: Allí abajo dirigido por Ignacio Mercero, Plano a plano.
 2016: La Cuñadita dirigida por Víctor Barrera, Gamiani Films.
 2017: Entre Olivos dirigida por Antonio Cuadri, Caligari Films.
 2018: La Trinchera Infinita dirigida por Aitor Arregi,José María Goenaga,Jon Garaño, La Trinchera Films.
 2019: Mientras dure la guerra dirigida por Alejandro Amenábar, Movistar Plus+.
 2019: La Peste dirigida por Alberto Rodríguez y David Ulloa, Movistar Plus+.
 2020: Deudas dirigida por Daniel Écija y Oriol Ferrer, Atresmedia.
 2022: El Pueblo dirigida por Alberto Caballero y Roberto Monge, Mediaset España.

Teatro 

 2007: Antígona tiene un plan dirigido por Javier Muñoz (Premio Max mejor espectáculo musical)
 2008: Jesucristo Superstar dirigido por Stephen Rayne, Stage Entertainment
 2009-11: Mamma Mia! dirigido por Paul Garrington, Stage Entertainment
 2012: Blancanieves boulevard dirigido por Javier Muñoz (Premio Max al mejor espectáculo musical)
 2012: Ola y olé dirigido por Alberto Velasco, Nuevo ballet español
 2013: La bella y la bestia dirigido por Glenn Casale, Stage Entertainment
 2013: Don Juan Tenorio dirigido por Ramón Bocanegra, La Tarasca
 2014: El jardín dirigido por Rebeca Ledesma, Bibelot Producciones
 2014: El Greco y la legión tebana dirigido por Ignacio García May y Natalia Mateo, Pánico Escénico Producciones
 2015: Oliver Twist dirigido por Ramón Bocanegra, La Tarasca
 2016: Sister Act dirigido por Caroline Brouwer, Stage Entertainment
 2017: Priscilla, reina del desierto dirigido por Simon Phillips/Ángel Llácer, Som Produce
 2017: Fobias, dirigida por Rebeca Ledesma, Bibelot Producciones
 2018: Los Espejos de Don Quijote dirigido dirigida por Alberto Herreros, Pánico Escénico Producciones
 2019: La Huella de Mi Vida de Alberto Velasco dirigida por Marga Martínez, Unión de Actores
 2021: Masclorquiano dirigida por J.M. del Castillo, Frank Vélez, Benjamín Leiva, Coribante Producciones
 2021: Burlas de Amor de Doña Barroco escrita y dirigida por José María del Castillo, Coribante Producciones
 2022: La odisea de Magallanes - Elcano dirigida por Alfonso Zurro, Teatro Clásico de Sevilla
 2019: Desnudando a Eros dirigida por Antonio Rincón-Cano y José María del Castillo, Coribante Producciones
 2022/23: El público de Federico García Lorca dirigida por Alfonso Zurro, Teatro Clásico de Sevilla

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista ABC José María del Castillo
 Entrevista TV José María del Castillo
 Entrevista Todomusicales José María del Castillo
 http://www.centraldecine.com/blog/siguiendo-la-pista/siguiendo-la-pista-a-jose-maria-del-castillo/
 http://hoycinema.abc.es/noticias/20160705/abci-cunadita-fibabc-201607050829.html
 http://telenovelashispania.blogspot.com.es/2017/01/entrevista-jose-maria-del-castillo.html
 http://www.produccionesequivocadas.com/
 http://www.sevillafest.com/2016/libera/
 https://andaluciaaldia.es/llega-sevilla-libera-de-producciones-equivocadas
 http://www.escenariosdesevilla.org/libera/
 https://latelarana.wordpress.com/2012/03/24/adas-cada-funcion-es-una-locura-maravillosa/
 https://madridesteatro.com/el-greco-y-la-legion-tebana/
 http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-teatro-espanol-triunfa-mexico-greco-y-legion-tebana-obtiene-premio-acpt-201603181711_noticia.html
 

 

Actores de Sevilla
Nacidos en Sevilla